Данная статья включает в себя две версии списков стран, построенных в зависимости от общего коэффициента рождаемости. Общий коэффициент рождаемости — это число родившихся за данный период, разделенное на общее число человеко-лет, прожитых населением за этот период. Коэффициент выражается как число рождений на 1000 населения.

Первый список основан на пятилетней оценке и прогнозах Отдела народонаселения Организации Объединённых Наций. Цифры относятся к периоду 2005—2010 и рассчитаны по среднему варианту прогноза. Средний коэффициент рождаемости для всего мира оценивается в 20,3 рождений на 1000 населения.

Второй список основан на данных Всемирной книги фактов ЦРУ за 2009 год.

См. также 
 Рождаемость
 Демография
 Демографические показатели

Примечания 

Рождаемость
Рождаемость
Население по странам